Кли́ффорд Уо́ррен Э́шли ( 18 декабря 1881 — 18 сентября 1947) — американский художник, писатель, журналист. Широко известен как автор «Книги узлов Эшли» («The Ashley Book of Knots», кратко — ABoK).

Биография 
Клиффорд Эшли родился 18 декабря 1881 года в городе Нью-Бедфорд штата Массачусетс. В 1901 году окончил среднюю школу и поступил в школу искусств в Бостоне.
В 1904 году получил заказ на статью с иллюстрациями об охоте на китов от журнала «Harper’s Monthly Magazine». Для приобретения собственного опыта охоты нанялся на парусное китобойное судно «Sunbeam». В 1906 году в двух выпусках «Harper’s» вышла его статья с рисунками. В последующем статья стала основой для книги Эшли «The Yankee Whaler».

В 1932 году женился на Саре Кларк (Sarah Scudder Clarke) и переехал жить в Вестпорт (Массачусетс). В Вестпорте примерно в 1933 году начал работать над своей «Книгой узлов Эшли». Книга вышла в 1944 году и содержала описания и рисунки 3854 узлов. Фундаментальный труд имел феноменальный успех и переиздаётся до сих пор на разных языках мира.

В 1945 году Эшли перенёс инсульт и спустя 2 года умер в возрасте 65 лет.

Библиография 
 «Американский китобой» (The Yankee Whaler), 1926
 «Китобойные суда Нью-Бедфорда» (The Whaleships of New Bedford), 1929
 «Книга узлов Эшли» (The Ashley Book of Knots), 1944

Литература 
 Ashley, Clifford W. (1944). The Ashley Book of Knots, Doubleday.

Примечания

Ссылки 
 100-летие иллюстрации. Клиффорд Эшли
 Эшли в коллекции музея Нью Бедфорда
 Титульный лист Книги узлов Эшли издания 1944 года

См. также 
 Стопор устричника (Oysterman's Stopper) — стóпорный узел, придуманный Клиффордом Эшли

Художники США
Писатели США
Журналисты США